Баризон; Барізоне

 Баризон (? — 1203) — юдик (володар) Галлурського юдикату у 1161—1203 роках.
 Торхіторіо Баризон (? — 1073) — 2-й юдик (володар) Арборейського і Торреського юдикатів в 1038—1073 роках.
 Баризон II (? — 1186) — 12-й юдик (володар) Арборейського юдикату у 1147—1186 роках, 1-й король Сардинії в 1164—1165 роках.
 Баризон II (? — 1191) — юдик (володар) Торреського юдикату в 1154—1190 роках.
 Баризон III (1221—1236) — юдик (володар) Торреського юдикату в 1233—1236 роках.
 Баризон Торхіторіо IV (бл. 1190—1217) — юдик (володар) Кальярського юдикату в 1214—1217 роках (як Торхіторіо IV), юдик Арборейського юдикату у 1214—1217 роках (як Баризон III).

 Альфредо Барізоне (1900 — ?) — італійський футболіст, що грав на позиції нападника. Виступав, зокрема, за клуби «Ювентус» та «Аталанта».
 Дієго Барізоне (1989—2015) — аргентинський футболіст, що виступав за «Уніон де Санта-Фе», « Аргентінос Хуніорс» і «Ланус».